Mérignac est un nom propre qui peut faire référence aux toponymes et personnalités suivants :

Commune française 
 Mérignac, commune française de la Gironde, limitrophe de Bordeaux à l'ouest ;
 Mérignac, commune française de la Charente ;
 Mérignac,   commune française de la Charente-Maritime.

Hameau 
 Mérignac, hameau de la commune française d'Isle dans la Haute-Vienne.

Personnalités 
 Lucien Mérignac, escrimeur français (1873-1941).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France